Església de Sant Agustí (Barcelona), al carrer de l'Hospital, barri del Raval, Barcelona
 Església de Sant Agustí (Sabadell), a Sabadell
 Església de Sant Agustí (Tarragona)
 Església de Sant Agustí (Castelló de la Plana), a Castelló de la Plana
 Església de Sant Agustí (València), a València
 Església de Sant Agustí de Vinaròs
 Sant Agustí de la Riera, capella de la masia de la Riera, al terme de Santa Maria d'Oló, comarca del Bages